Als Jacobi-Preis werden im deutschsprachigen Raum mehrere Preise bezeichnet:

 der Agnes-Jacobi-Preis, vergeben von der Stiftung der Freunde der Universität Mozarteum
 der Hugo-Jacobi-Preis, ein inzwischen nicht mehr vergebener Literaturpreis
 der Jacob-Jacobi-Preis, für den besten Studienabschluss an der Universität Potsdam
 der Maria-Jacobi-Preis, für herausragendes ehrenamtliches Engagement in Marl
 der Peter-Jacobi-Preis, ein Preis der Deutschen Gesellschaft für medizinische Psychologie
 der Jacobi-Preis (Galvanotechnik), ein Preis zur Förderung zukunftsweisender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Galvanotechnik